Libertyville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Libertyville (Alabama)
Libertyville (Illinois)
Libertyville (Iowa)